Hermògenes (filòsof), filòsof grec.
 Hermògenes (banquer), banquer romà
 Hermògenes d'Alabanda, arquitecte grec 
 Hermògenes de Citera, escultor grec.
 Hermògenes de Tars (retòric), retòric grec.
 Hermògenes de Frígia, historiador grec.
 Hermògenes de Tars (historiador), historiador grecoromà
 Hermògenes de Cartago, pintor romà
 Marc Tigel·li Hermògenes, escriptor romà
 Hermògenes del Pont, magistrat romà
 Hermògenes (oficial), oficial romà 
 Hermògenes d'Egipte, prefecte d'Egipte 
 Hermògenes d'Acaia, prefecte d'Acaia.
 Hermògenes (metge d'Adrià), metge grec d'Adrià.
 Hermògenes (metge), metge grec 
 Hermògenes de Tricca, metge grec.